Dies ist eine Liste der Mitglieder des Österreichischen Bundesrates während der VIII. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats. Die VIII. Gesetzgebungsperiode begann am 8. Juni 1956 und endete am 9. Juni 1959. Da sich die Zusammensetzung des Bundesrates nach Landtagswahlen laufend ändert, orientiert sich die Unterteilung an den jeweiligen Gesetzgebungsperioden des Nationalrats.

Quelle 
 Mitglieder des Bundesrates während der VIII. Gesetzgebungsperiode auf den Seiten des österreichischen Parlaments

Einzelnachweise 

08